Ди́лан Джеймс Ла́ркин (; ) — американский хоккеист, выступающий на позиции центрального нападающего за клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз».

Ранние годы 
Дилан Ларкин стал вторым ребёнком в семье Кевина и Дениз Ларкин — у Дилана есть единственный старший брат Колин. Дилан вырос в родном Уотерфорде, где посещал начальную школу Адамса, после — среднюю школу Мэйсон Мидл, а в старших классах учился в школе Утерфорд Мотт. До 16 лет он жил со своей семьёй в доме на Клинтонвилл Роуд, пока в 2012 году не переехал в другой город — Анн-Арбор. В возрасте двух лет Ларкин научился стоять на роликовых коньках и очень часто он проводил время, катаясь, на улице вместе с Колином, а также своими двоюродными братьями Адамом и Райаном. Ещё в раннем детстве Ларкин увлёкся хоккеем и стал большим поклонником клуба «Детройт Ред Уингз». Комната маленького Дилана тематически была украшена символикой его любимой команды, а он сам регулярно смотрел матчи «красных крыльев» по телевизору. В свои два года Дилан сделал первые шаги на хоккейных коньках, после чего в зимнее время года начал кататься на покрытых льдом прудах в окрестностях Уотерфорда и на льду озера Окленд. В возрасте четырёх лет Ларкин начал заниматься хоккеем. Его первой командой стала «Хокс», выступающая в хоккейной ассоциации Лэйкланда. Когда Дилану исполнилось восемь лет он стал играть в системе «Билль Тайр». Выступая за разные возрастные команды «Билль Тайр» Ларкин трижды становился чемпионом штата Мичиган, а в сезоне 2010/11 выиграл золотые медали национального чемпионата среди подростков в возрасте до 15 лет. В 2011 году он получил приглашение на сборы в тренировочный лагерь национальной программы развития хоккея. В своём последнем сезоне выступления за «Билль» — 2011/12 — Дилан был назначен капитаном команды юношей в возрасте до 16 лет.

В детском и подростком возрасте Дилан занимался футболом, баскетболом, бейсболом и американским футболом, а также в летнее время года играл в роллеркей за команду «Детройт Бордеркэтс», однако в возрасте 14 лет он окончательно оставил остальные виды спорта и полностью сосредоточился на хоккее, чтобы реализовать свою мечту — стать профессиональным хоккеистом и выступать за один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Карьера

Клубная 

Сезоны 2012/2013, 2013/2014 провёл в составе юниорской сборной США выступающей в USHL по программе развития хоккея США.

В сезоне 2014/2015 выступал за хоккейную команду Мичиганского университета, а позже за «Гранд-Рапидс Гриффинс» из Американской хоккейной лиги.

На драфте НХЛ 2014 года выбран командой «Детройт Ред Уингз» в 1-м раунде под общим 15-м номером.

Дебютировал в НХЛ 9 октября 2015 года в матче против «Торонто Мейпл Лифс», в котором отметился одной заброшенной шайбой и одним результативным пасом. По итогам ноября сезона НХЛ 2015/2016 был признан лучшим новичком месяца. 6 января 2016 года был выбран лигой для участия в матче всех звёзд.

10 августа 2018 года подписал с клубом новый пятилетний контракт.

13 января 2021 года был назначен капитаном «Ред Уингз». 18 декабря 2021 года в матче с «Нью-Джерси Девилз» оформил свой первый хет-трик в НХЛ.

1 марта 2023 года подписал с «Ред Уингз» новый восьмилетний контракт на сумму $ 69,6 млн.

Международная 
На международном уровне выступает за сборную США. Победитель юниорского чемпионата мира 2014. Участник молодёжного чемпионата мира 2015. Бронзовый призёр чемпионата мира 2015.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»